L'équipe de baseball des Nationals de Washington est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1969. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1969-2010)

Saison régulière 
 42 saisons de Ligue majeure : 3167 victoires pour 3502 défaites (0,475)
 1 titre de Division : 1981

Séries éliminatoires 
 1 participation en Série de division : 3 victoires pour 2 défaites (0,600), 1 série gagnée : 1981
 1 participation en Série de championnat : 2 victoires pour 3 défaites (0,400), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 5 victoires pour 5 défaites (0,500)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Washington Nationals sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Washington Nationals sur Baseball-Reference.com

Washington Nationals